Хармсдорф (Восточный Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хармсдорф (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.